Primož Pikl (ur. 25 sierpnia 1982 w Celju) – słoweński skoczek narciarski. Jego klub narciarski to SSK Ljubno BTC. W Pucharze Świata zadebiutował w 2003.

Swój rekord życiowy wynoszący 208 metrów ustanowił w Planicy 24 marca 2007.

Po zakończeniu kariery pracował między innymi przy produkcji przy produkcji nart w firmie Fluege.de.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Pikla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 34. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 10. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2010  Planica – 39. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 88.
 sezon 2005/2006: 56.
 sezon 2006/2007: 37.
 sezon 2007/2008: 78.
 sezon 2008/2009: 54.
 sezon 2009/2010: 58.
 sezon 2010/2011: 78.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006/2007 – 38.
 2008/2009 – 49.
 2010/2011 – 44.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 13.
 2009 – 35.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 74.
 2006 – 41.
 2007 – 24.
 2008 – 36.
 2009 – 34.
 2010 – 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 54.
 2007 – 16.
 2008 – 25.
 2009 – 14.
 2010 – 29.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 227.
 sezon 2000/2001: 151.
 sezon 2001/2002: 137.
 sezon 2003/2004: 60.
 sezon 2004/2005: 22.
 sezon 2005/2006: 37.
 sezon 2006/2007: 76.
 sezon 2007/2008: 71.
 sezon 2008/2009: 44.
 sezon 2009/2010: 14.
 sezon 2010/2011: 24.
 sezon 2011/2012: 52.
 sezon 2012/2013: 94.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Titisee-Neustadt – 10 lutego 2001 (3. miejsce)
  Braunlage – 5 lutego 2005 (3. miejsce)
  Kranj – 25 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Brotterode – 21 lutego 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 88.
 2003: 5.
 2004: 6.
 2005: 44.
 2006: 3.
 2007: 3.
 2008: 5.
 2009: 4.
 2010: 19.
 2011: 35.
 2012: 28.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Calgary – 20 lipca 2003 (3. miejsce)
  Velenje – 7 lipca 2006 (3. miejsce)
  Velenje – 8 lipca 2006 (3. miejsce)
  Oberstdorf – 30 lipca 2006 (3. miejsce)
  Velenje – 6 lipca 2007 (2. miejsce)
  Velenje – 7 lipca 2007 (1. miejsce)
  Kranj – 8 lipca 2007 (1. miejsce)
  Villach – 15 września 2007 (1. miejsce)
  Velenje – 4 lipca 2008 (1. miejsce)
  Velenje – 5 lipca 2008 (3. miejsce)
  Kranj – 6 lipca 2008 (3. miejsce)
  Villach – 21 września 2008 (3. miejsce)
  Velenje – 3 lipca 2009 (1. miejsce)
  Kranj – 4 lipca 2009 (1. miejsce)
  Villach – 12 lipca 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Celje